Soboklęszcz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Soboklęszcz, village du powiat de Ciechanów
 Soboklęszcz, village du powiat de Płońsk